jQuery UI — библиотека JavaScript с открытым исходным кодом для создания насыщенного пользовательского интерфейса в веб-приложениях, часть проекта jQuery. Построена поверх главной библиотеки jQuery и предоставляет разработчику упрощенный доступ к её функциям взаимодействия, анимации и эффектов, а также набор виджетов.

Возможности 
Возможности jQuery UI:

Взаимодействия 
 Draggable — предоставляет элементу возможность быть перемещенным с помощью мыши (см. Drag & Drop)
 Droppable — контролирует, где перетаскиваемый элемент может быть брошен (см. Drag & Drop)
 Resizable — предоставляет возможность динамически изменять размеры элемента с помощью мыши
 Selectable — предоставляет возможность выделять один или несколько элементов пользовательского интерфейса из группы
 Sortable — представляет возможность сортировки для группы элементов

Виджеты 
 Accordion — виджет «Аккордеон»;
 Autocomplete — поле ввода с автодополнением;
 Button — улучшенная кнопка, может также быть флажком (check box) или радио-кнопкой (radio button); все виды кнопки могут располагаться на панели инструментов (toolbar);
 Datepicker — виджет для выбора даты или диапазона дат;
 Dialog — диалоговое окно, которое может иметь любое содержимое;
 Progressbar — полоса прогресса;
 Slider — слайдер;
 Tabs — вкладки.

Эффекты 
 Color Animation — анимирует изменение цвета компонента
 Toggle Class, Add Class, Remove Class, Switch Class — анимируют изменение набора класса стилей компонента (см. CSS)
 Effect — множество эффектов связанных с появлением и исчезновением компонентов интерфейса
 Toggle — функция переключения между режимами видимости компонентов с использованием эффектов
 Hide — функция исчезновения компонента с использованием эффектов
 Show — функция появления компонента с использованием эффектов

Утилиты 
 Position — установка положения элемента относительно позиции другого элемента (выравнивание)

Темы 
Для всех компонентов интерфейса jQuery UI используется единая тема оформления, которая может быть выбрана из нескольких существующих, либо легко создана разработчиком с помощью ThemeRoller на сайте jQuery UI.

См. также 
 Ext JS
 Google Web Toolkit

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Библиотеки JavaScript
Программное обеспечение с лицензией MIT
Библиотеки виджетов